Несто́р Комбе́н (; род. 29 декабря 1940, Лас-Роcас) — французский футболист, играл на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Родился 29 декабря 1940 года в аргентинском городке Лас-Розас. Воспитанник футбольной школы клуба «Колон» (Сан-Лоренсо). Позже перебрался во Францию, профессиональную футбольную карьеру начал в 1959 году в «Лионе», в котором провел пять сезонов, приняв участие в 100 матчах чемпионата. В составе «Лиона» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,68 гола за игру первенства.

Впоследствии с 1964 по 1971 год выступал в Италии, где играл в составе таких клубов как «Ювентус», «Варезе», «Торино» и «Милан». Дважды становился обладателем Кубка Италии, один раз обладателем Межконтинентального кубка (с «Миланом»).

В 1971 году вернулся во Францию, где играл за «Мец» и «Ред Стар».

Карьера за сборную 
В 1964 году дебютировал за сборную Франции. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 4 года, провел в форме главной команды страны 8 матчей, забив 4 мяча.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1966 в Англии.

Достижения 
 Обладатель Кубка Франции:
 «Лион»: 1963/64
 Обладатель Кубок Италии:
 «Ювентус»: 1964/65
 «Торино»: 1967/68
 Обладатель Межконтинентального кубка:
 «Милан»: 1969

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Варезе»